Ко́пли () — полуостров на севере Таллина, Эстония. Территорию полуострова занимает одноимённый микрорайон. До 1918 полуостров назывался на немецкий манер Цигелькоппель ( — «кирпичный загон»).

Описание 
Полуостров Копли омывается водами заливов Пальяссааре и Копли. Площадь полуострова составляет 4500 км². Длина — 3 км, а ширина — 1,5 км.

История 
Первые упоминания о поселениях на полуострове относятся к 1365 году. На острове располагались кирпичная мастерская, пастбище и поселение рыбаков. В 1774 году на полуострове было создано кладбище балтийских немцев-лютеран и небольшое поселение. В 1945 году кладбище было окончательно уничтожено, а на его территории была создана военная база. В настоящее время проложены линия троллейбуса № 9, трамваев № 1 и 2, и автобусная № 32. После распада СССР на территории кладбища был разбит парк.

Также на полуострове действует несколько портов. Русско-Балтийский порт состоит из двух бассейнов с самостоятельными входами и причальной линией общей протяжённостью 2,3 км. Совсем недалеко от него находится и Балтийский судоремонтный завод (БСРЗ).

Примечания

Ссылки 
 На старой коплиской дороге
 Vene-Balti Sadam OÜ

Полуострова Эстонии